

Plaatsen 
 Bonas (Frankrijk)
 Bonäs (Zweden)

Overig 
 Bonas (bedrijf), Belgische producent van weefmachines
 Stichting Bibliografien en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen (BONAS)